Viktor Viktorovitch Androuchtchenko - en ukrainien : , et en anglais :  (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel ukrainien de hockey sur glace. Il possède un passeport biélorusse.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière au HK Kiev. En 2003, il rejoint le HC Khimvolokno Mogilev en Biélorussie. En 2008, il signe au Dinamo Minsk qui intègre une nouvelle compétition la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale
Il a représenté l'Ukraine en sélection jeune puis la Biélorussie en senior. En décembre 2008, il débute avec la Biélorussie lors de la Coupe de Polésie, tournoi amical.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002||HK Kiev|| EEHL div. B|| || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| MGU Moscou|| Pervaïa Liga|| 72|| 46|| 39|| 85|| 94|| 10|| 3|| 8|| 11|| 10
|-
| 2003-2004|| HC Khimvolokno Mogilev|| Ekstraliga|| 33|| 3|| 7|| 10|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0||2
|-
| 2003-2004|| HC Khimvolokno Mogilev||Ligue d'Europe de l'Est|| 16|| 2|| 4|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Khimvolokno Mogilev|| EEHL div. B|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Khimvolokno Mogilev|| Biélorussie 2|| 24|| 22|| 14|| 36|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Khimvolokno Mogilev||Ekstraliga|| 25|| 2|| 2|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Khimvolokno Mogilev|| Biélorussie 2|| 5|| 5|| 3|| 8|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Khimvolokno Mogilev||Ekstraliga|| 28|| 6|| 4|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Khimvolokno Mogilev|| Biélorussie 2|| 19|| 17|| 25|| 42|| 111|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Khimvolokno Mogilev||Ekstraliga|| 22|| 3|| 3|| 6|| 37|| 4|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2007-2008|| HC Khimvolokno Mogilev|| Biélorussie 2|| 2|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Khimvolokno Mogilev||Ekstraliga|| 52|| 12|| 17|| 29|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk|| KHL|| 52|| 3|| 11|| 14|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga ||39 ||13 ||19 ||34 ||74 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga ||39 ||13 ||10 ||23 ||44 || 5|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2011-2012|| HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga ||50 ||14 ||11 ||25 ||62 || 7|| 1|| 0|| 1|| 33
|-
| 2012-2013|| HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga || 46|| 20|| 17||37 || 20|| 8|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 2013-2014|| HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||51 || 28 || 24 || 52 || 22 || 14 || 3 || 8 || 11 || 26
|-
| 2014-2015 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 54|| 24|| 33|| 57|| 40|| 11|| 6|| 3|| 9|| 31
|-
| 2015-2016 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 42|| 24|| 21|| 45|| 44|| 15|| 7|| 7|| 14|| 10
|-
| 2016-2017 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 40 || 17 || 11 || 28 || 20 || 10 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2017-2018 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 37||17||18||35||34||9||4||2||6||0
|-
| 2017-2018 || HK Chahtsyor Salihorsk 2 || Biélorussie D2 || 3||2||5||7||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 45|| 9|| 10 || 19|| 14|| 12|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2019-2020 || HK Mahiliow || Ekstraliga || 23|| 9|| 9 || 18|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2020-2021 || HK Mahiliow || Ekstraliga || 43 || 7 || 6 || 13 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || HK Sokil Kiev || UHL ||  ||

Au niveau international 

|2002||Ukraine ||Championnat du monde - 18 ans||8||1||3||4||37|| 
|-
|2003||  Ukraine ||Championnat du monde - 18 ans D1||5||2||1||3||6|| 
|-
|2003||  Ukraine ||Championnat du monde Junior D1||5||0||0||0||2|| 
|-
|2004|| Ukraine||Championnat du monde Junior ||6||0||0||0||6||
|-
|2005|| Ukraine||Championnat du monde Junior D1 ||5||2||1||3||32||

Références 

Naissance en mai 1986
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace